Садовский сельский округ

Калининградская область 

 Садовский сельский округ Озёрского района (до 2008 года)

Ульяновская область 

 Садовский сельский округ Новоспасского района